Shanghai besitzt mehrere Flughäfen:

 den Flughafen Shanghai-Hongqiao, der überwiegend für Inlandsflüge genutzt wird;
 den Flughafen Shanghai-Pudong, der überwiegend für internationale Flüge genutzt wird;
 einen aktiv genutzten Militärflugplatz.